Bitwa pod Zasławiem (1491) – bitwa stoczona 25 stycznia 1491 pod Zasławiem na Wołyniu.
 Bitwa pod Zasławiem (1920) – walki polskiej 1 Brygady Jazdy płk. Janusza Głuchowskiego z oddziałami sowieckich 24 Dywizji Strzelców komdywa Kozyriewa i 47 Dywizji Strzelców komdywa Krugliakowa oraz Baszkirskiej Brygady Kawalerii w czasie ofensywy jesiennej wojsk polskich na Ukrainie w okresie wojny polsko-bolszewickiej.